Votruba ist der Familienname folgender Personen:

 Pavel Votruba (* 1948), tschechischer Schachspieler und -schiedsrichter
 Traude Votruba (* 1942), ehemalige österreichische Politikerin (SPÖ)
 Václav Votruba (1909–1990), tschechischer Physiker